Cuieșd:
 Cuieșd, Mureș
 Cuieșd, Bihor
 Coveș, Sibiu (Cuieșd; Käbesch, Käbeš, Käbisch, Kabisch, Käbesch, Ágotakövesd, Kövesd)
 Râul Cuieșd